У наведеній таблиці показаний медальний залік 12-х зимових Олімпійських ігор, які пройшли у місті Інсбрук (Австрія) з 4 лютого по 15 лютого року.

Посилання 
 Міжнародний олімпійський комітет-Інсбрук 1976 — Медальний залік
            

Зимові Олімпійські ігри 1976
1976